C19H17ClN2O4 – formula molecolare della glafenina
C19H17ClN2O4 – formula molecolare dell'oxametacina

Formule molecolari